Negrepont () fou el nom que rebé a l'edat mitjana l'estret de l'Eurip, que separa Eubea de Beòcia, per una mala segmentació del grec  (cap a l'Eurip), interpretat com a  (pronunciat sto Névripon) per etimologia popular, tal vegada a través del venecià. En són variants Egripo i Egripos. Per metonímia també s'usà per referir-se, principalment, a:
 La ciutat de Calcis, situada al costat euboic de l'Eurip
 L'illa d'Eubea sencera, amb capital a Calcis
 La Triarquia de Negrepont, un estat croat establert a Eubea a l'òrbita de la República de Venècia